Pap d'Armènia, rei d'Armènia del 370 al 374.
 Pap (família), família patrícia romana de la gens Emília.
 Pappos d'Alexandria, geòmetra grec.
 Acrònim de Ponte a prueba, el programa de ràdio emès per Europa FM.